Claerhout ist der Familienname folgender Personen:

 Jef Claerhout (* 1937), belgischer Bildhauer
 May Claerhout (1939–2016), belgische Bildhauerin und Malerin
 Nabou Claerhout (* 1993), belgische Jazzmusikerin
 Sarah Claerhout (* 1977), belgische Politikerin